Джонатан Коэн () — английский дирижёр и виолончелист. Специализируется на старинной европейской музыке.

Биография 
Обучался игре на виолончели в Royal Northern College у Эммы Ферран и в кембриджском Clare College, который закончил в 2000 году. Считается одним из наиболее ярких виолончелистов современной Великобритании. Выступает как солист с Шотландским и Лондонским камерными оркестрами, играл на виолончели в ансамблях старинной музыки «The King’s Consort», «Оркестр века Просвещения» и «Gabrieli Consort». Коэн был одним из создателей лондонского Гайдн-квартета. Создатель «Picander Ensemble», исполняющего музыку Шумана, Дворжака, Моцарта и Энеску. Как виолончелист гастролировал в Европе и США.

Джонатан Коэн является художественным руководителем и главным дирижёром ансамбля старинной музыки «Arcangelo», который он создал в 2010 году, а также дирижёром-ассистентом Уильяма Кристи в ансамбле «Les Arts Florissants».
В качестве приглашенного дирижёра Джонатан Коэн работал с Камерным оркестром имени Г. Малера, Симфоническим оркестром Английской национальной оперы, и оркестром Академии Святого Мартина в полях. Наряду с репертуаром эпохи барокко музыкант с успехом дирижирует произведениями Моцарта и Бетховена. Коэн постоянно сотрудничает с Глайндборнским фестивалем, по его приглашению дирижировал операми Моцарта, Рамо и Монтеверди. С ансамблем «Les Arts Florissants» с успехом выступал во Франции, гастролировал в Австрии и Германии. В июне 2014 года с этим оркестром выступил в Концертном зале Мариинского театра с программой из произведений Жана Филиппа Рамо, созданных в 1730-е годы, и, вероятно, звучавших в Салоне покровителя композитора Александра Жана-Жозефа Ле Риша де ла Пуплиньера. Является художественным руководителем Tetbury Music Festival.

Избранные звукозаписи 
 «Enchanted Forest». Anna Prohaska, Arcangelo, Jonathan Cohen. Archiv Produktion.
 Handel: «Finest Arias for Base Voice». Christopher Purves, Arcangelo, Jonathan Cohen. Hyperion Records.
 «Amoretti». Christiane Karg, Arcangelo, Jonathan Cohen. Berlin Classics.
 «Arias for Guadagni», Iestyn Davies, Arcangelo, Jonathan Cohen. Hyperion Records.
 Porpora: «Cantatas», Iestyn Davies, Arcangelo, Jonathan Cohen. Hyperion Records.
 Monteverdi: Madrigals Of Love and Loss. Jonathan Cohen, James Gilchrist, Arcangelo. Hyperion Records: CDA68019

Награды 
 2012 год — премия Gramophone за диск «Enchanted Forest».

Примечания

Литература 
 Джонатан Коэн на сайте Мариинского театра

Ссылки 
 Официальный сайт Ансамбля «Arcangelo»
 Личная страница Джонатана Коэна на официальном сайте ансамбля «Arcangelo»
 Страница Коэна на сайте Hyperion Records

Лауреаты премии журнала Gramophone